Кучеренко Олександр Васильович

 Кучеренко Олександр Васильович (1924—2004) — радянський офіцер, льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу;
 Кучеренко Олександр Васильович (1991) — український поет;